Brännmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brännmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Brännmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Nörd-Brännmyrtjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Sör-Brännmyrtjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Brännmyrtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,56 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn